Никола́й Стрелко́в:
 Стрелков, Николай Владимирович (род. 1970) — начальник Главного штаба Вооружённых сил ДНР.